Jesús Rojas ist der Name folgender Personen:

* Jesús Rojas (Boxer, 1964) (* 1964), venezolanischer Boxer
 Jesús Rojas (Boxer, 1986) (* 1986), puerto-ricanischer Boxer